Урьяла () — община в провинции Пирканмаа, Финляндия. Общая площадь территории — 505,38 км², из которых 30,16 км² — вода.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Урьяла проживало 5350 человек: 2661 мужчина и 2689 женщин.

Финский язык является родным для 97,53% жителей, шведский — для 0,28%. Прочие языки являются родными для 2,19% жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 13,89%
 от 15 до 64 лет — 60,65%
 от 65 лет — 25,18%

Изменение численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Общины Финляндии
Населённые пункты, основанные в 1868 году